Knights steht für:

 Knights (Missouri), Ort im Jasper County im US-Bundesstaat Missouri
 Vienna Knights, österreichisches American-Football-Team
 Knights (Cricketteam), südafrikanisches Cricketteam

Knights ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Knights (* 1972), britischer Schauspieler
 Philip Knights, Baron Knights (1920–2014), britischer Polizist und Life Peer

Siehe auch:
 Knight (Begriffsklärung)